Une garniture est un élément complémentaire d'un ensemble, qui permet soit d'assurer correctement sa fonction, soit de l'embellir.

Citons par exemple :
 Garniture mécanique, dispositif assurant l’étanchéité entre un arbre rotatif et une enceinte stationnaire, sans créer de friction excessive.
 Garnitures de freins ou d'embrayage, plaquettes améliorant la friction entre des pièces mobiles.
 Garniture, en cuisine ou en pâtisserie, éléments généralement comestibles, destinés à améliorer l'esthétique du mets ou à rehausser sa saveur
 Garniture, en habillement, accessoire destiné à embellir ou rendre plus confortable un vêtement.
 etc.